Ongojou steht für:

 Ongojou (Komoren), Siedlung auf der Insel Anjouan, Komoren
 Ongojou, Dorf in der Gemeinde Dembeni, Überseegebiet Mayotte, Frankreich